Frigerio steht für:

 Markenname des ehemaligen italienischen Automobilherstellers Società per la Trazione Elettrica

Frigerio ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Frigerio (1914–1979), Schweizer Fußballspieler
 Ercole Frigerio (1907–1952), italienischer Motorradrennfahrer
 Ezio Frigerio (1930–2022), italienischer Bühnenbildner
 Jone Frigerio (1877–1963), italienische Schauspielerin
 Ugo Frigerio (1901–1968), italienischer Leichtathlet
 Vittore Frigerio (1885–1961), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Vittorio Frigerio (* 1958), Schweizer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller